Governo Prodi può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Romano Prodi:
 Governo Prodi I – in carica dal 18 maggio 1996 al 21 ottobre 1998
 Governo Prodi II – in carica dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008